Усады — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав муниципального образования «Посёлок Добрятино».

География 
Деревня расположена в 3 км на северо-запад от центра поселения посёлка Добрятино и в 58 км на восток от районного центра города Гусь-Хрустальный.

История 
В 1926 году деревня входила в состав Заколпской волости Гусевского уезда. В 1926 году в деревне числилось 18 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Добрятинского сельсовета Гусь-Хрустального района, с 1935 года — в составе Курловского района, с 1963 года — в составе Ильинского сельсовета Гусь-Хрустального района, с 2005 года — в составе муниципального образования «Посёлок Добрятино».

Население

Примечания 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района